{{Минерал
 |Название    =
 |Изображение = 
 |Подпись     = 
 |Формула     = Tl2O3
 |Цвет        = Буровато-чёрный, серовато-чёрный
 |Цвет черты  = Серовато-чёрная
 |Блеск       = 
 |Прозрачность= Непрозрачен
 |Спайность   = Отсутствует
 |Сингония    = Кубическая (дидодекаэдрическая)
 |Твёрдость   = 1,5—2,5
 |Излом       = 
 |Примесь     = 
 |Плотность   = 8,9—10,34
 |Показатель преломления =
}}
Авиценнит (в честь Авиценны) — минерал, оксид таллия (Tl2O3). Габитус кубический. Спайность несовершенная. Цвет буровато- или серовато-чёрный. Блеск сильный, металловидный. Твёрдость 1,5—2,5. Удельный вес 8,9 (измеренный), 10,34 (расчётный).

Впервые найден около Самарканда (Узбекистан) в 1958 году.

Генезис 
Распространён в зонах окисления Fe-карбонатных жил.

Ссылки 
 Авиценнит в базе webmineral.com

Литература 
 

Минералы таллия
Окислы (минералы)
Минералы, названные в честь людей
Авиценна